Лусинэ́ Арка́дьевна Геворкя́н (; ) — российская , автор песен и . Соосновательница и участница рок-группы «Louna» (с 2008 года), бывшая участница рок-групп «Tracktor Bowling» (с 2004 по 2017 год) и «Сфера Влияния» (с 2003 по 2004 год).

Биография 
Лусинэ Аркадьевна Геворкян родилась 21 февраля 1983 года в Капане (Армянская ССР, СССР). В 2-х летнем возрасте она переехала с родителями в Серпухов. 

В детстве Геворкян училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 2001 году окончила МГТУ «МАМИ» (экономический факультет), а в 2006 — МГУКИ (факультет менеджмента и социально-информационных технологий).

Карьера

Музыкальная деятельность 

Музыкальная карьера Геворкян началась в 2003 году, когда она стала участницей рок-группы «Сфера Влияния». В 2004 году она перешла в состав рок-группы «Tracktor Bowling», заменив ушедшую вокалистку коллектива Людмилу «Милу» Дёмину. 

В 2008 году, вместе с басистом группы «Tracktor Bowling» Виталием «Витом» Демиденко, Геворкян основывает рок-группу «Louna», которой они впоследствии уделили основное внимание в связи с творческими разногласиями с другими участниками «Tracktor Bowling», при этом оставаясь участниками группы вплоть до её окончательного распада в 2017 году.

В конце 2012 года группа «Louna» была выдвинута на Премию «Чартова Дюжина» в шести номинациях и впоследствии вышла во второй этап голосования в двух из них — «Альбом» и «Солистка». 24 февраля 2013 года, на основе народного голосования, Геворкян была признана лучшей рок-вокалисткой страны и во время церемонии награждения победителей Премии в клубе Stadium Live получила Премию «Лучшая солистка» из рук актёра Никиты Высоцкого.

Преподавательская деятельность 
По состоянию на январь 2021 года, Геворкян более десяти лет преподаёт вокал, рок-вокал, эстрадно-джазовый вокал и экстрим-вокал. В разные годы она вела различные мастер-классы по рок-вокалу, в том числе в музыкальном клубе-школе «МузКласс». Во время пандемии COVID-19 набрала учеников онлайн.

Коммерческая деятельность 
Геворкян является официальным российским представителем продукции различных музыкальных брендов, в том числе микрофонов и систем ушного мониторинга марки «Sennheiser», синтезаторов «Roland» и вокальных процессоров «TC-Helicon».

Личная жизнь 
В 2005 году Геворкян начала встречаться с басистом группы «Tracktor Bowling» Виталием «Витом» Демиденко. В 2013 году они поженились. 31 октября 2014 года у супругов родился сын Максим.

У Геворкян был младший брат, который умер от рака в 19-летнем возрасте. Песни «Время» и «Я помню...», вошедшие в альбом «Tracktor Bowling» (2010) группы «Tracktor Bowling», она написала после смерти брата и посвятила его памяти.

В 2016 году Геворкян получила гражданство Израиля. Проживает в Израиле с мужем и сыном с 2022 года.

Дискография

Альбомы, синглы

DVD, видеоклипы

Сотрудничество с другими проектами 
 Текст песни "Вас больше нет" был написан неизвестным автором
 Мельница — Зов крови, Шелкопряд
 LUMEN — Кому веришь ты? ft. Тэм
 Порнофильмы — Молодёжный бунт, Весна
 Anna Molly — Закрывая глаза (EP)
 Horizon 8 — Песок (single)
 INEXIST — Читая сны (single)
 Lunchbox — Железное сердце (альбом: Lunchbox)
 Secret Diary — Пандора (single)
 Viper Inc. — Призраки мечты (single)
 КняZz — Убежище (альбом: Тайна Кривых Зеркал)
 Тараканы! — 5 слов (single) (альбом: MaximumHappy I)
 Чёрный обелиск — Не говори (альбом: Мой мир)
 TARAKANY! — Don’t ever leave (альбом: Russian Democrazy)
 7000$ — Дедлайн (альбом: Тень Независимости)
 Risha — Дождик / Lullaby
 Элизиум — Где-то сжигают книги (альбом: Снегири и Драконы)
 Бригадный подряд — Точка невозврата (single: Принцы и Принцессы)
 Anacondaz — Твоему новому парню (альбом: Я тебя никогда)
 Uratsakidogi — Valhallala
Гарри Топор — Odi Noki
Dругой Ветер - Зеркала

Примечания

Литература 
 Интервью Геворкян журналу «DFMO.NET» от 06.01.2012DFMO.NET
 Интервью Геворкян журналу «Ровесник», 2011 год, стр. 16 // «Tracktor Bowling — 15 лет в пути!»
 Интервью Геворкян журналу Dark City № 55, 2010 год, стр. 32

Ссылки 

Рок-вокалисты России
Рок-вокалистки
Музыканты Tracktor Bowling
Авторы песен России
Выпускники Московского государственного института культуры